Comitatul McPherson (după generalul James B. McPherson) este numele a trei comitate americane:
 Comitatul McPherson, Kansas
 Comitatul McPherson, Nebraska
 Comitatul McPherson, Dakota de Sud